

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Amanda America Dickson (1849-1893), socialite mulâtre en Géorgie ; 
 Andrew Dickson White (1832-1918), historien et diplomate américain ;
 Brandon Dickson (1984-), joueur de baseball américain ;
 Chris Dickson (1961-), marin néo-zélandais ;
 David Dickson (1811–1869), Écossais fondateur de Dickson et Cie à Dunkerque ;
 David Dickson (1941-), ancien nageur australien ;
 Deborah Dickson (-), réalisatrice américaine ;
 Dorothy Dickson (1893-1995) actrice et chanteuse
 Ed Dickson (1987-), joueur américain de football américain ;
 Ellen Dickson (1819-1878), compositrice anglaise 
 Gloria Dickson (1916-1945), actrice américaine ;
 Gordon R. Dickson (1923-2001), écrivain canadien de science-fiction ;
 Joe Dickson (1940-), homme politique canadien ;
 Henri Dickson dit Dickson (1872-1938), chanteur français ;
 Karl Dickson (1982-), joueur et arbitre anglais de rugby à XV ;
 Lee Dickson (1985-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Leonard Eugene Dickson (1874-1954), mathématicien américain ;
 Marie-Pascal Dickson (1904-2014), moniale-oblate française ;
 O'Koyea Dickson (1990-), joueur de baseball américain ;
 Oscar Dickson (1823-1897), industriel, commerçant et philanthrope suédois ;
 Peter Dickson (1945-2008), rameur d'aviron australien ;
 Robert Dickson, hockeyeur canadien ;
 Robert Dickson (1944-2007), poète canadien ;
 Robert George Brian Dickson, juriste canadien ;
 Tommy Dickson (1929-2007), footballeur nord-irlandais ;
 , plusieurs personnes : 
 William Dickson,  administrateur de Fort-Louis dans les îles Malouines en 1833 ;
 William Dickson (1769-1846), avocat, homme d'affaires et homme politique haut-canadien ;
 William Kennedy Laurie Dickson, 1860-1935, pionnier britannique du cinéma ;
 William Dickson, chef d'état-major de l'aviation britannique de 1953 à 1956 ;
 William Dickson, représentant du Tennessee au Congrès américain. 

Et aussi :
 Harry Dickson, personnage des romans de Jean Ray.
 John Dickson Carr (1906-1977), écrivain américain.

Toponyme 

 Dickson, ville américaine située en Oklahoma ;
 Dickson, municipalité de l'État américain du Tennessee ;
 Dickson, hameau du Comté de Red Deer dans la province canadienne d'Alberta.
 La Terre de Dickson, au Spitzberg

Hydronyme 
 La rivière Dickson, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie d'hydronyme